Szwajcaria:
 Neuenkirch – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee

Osoby:
 Gerhard Neuenkirch – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Neuenkirchen
 Neukirchen